Lergrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lergrund, Vörå, Österbotten, 
 Lergrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Lergrundet
Lergrunden
Lilla Lergrund
Lekgrund

Robotskapade Finlandförgreningar